Мейстрилиига 2009 () — 19-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 7 марта 2009 года и закончился 10 ноября 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2009
Эстония
Спорт в Эстонии в 2009 году